Viñales puede hacer referencia a:

Cuba 
 Viñales (Pinar del Río), municipio de la provincia de Pinar del Río.
 Valle de Viñales, valle de Cuba.

España 
 Viñales (Bembibre), localidad del municipio de Bembibre, provincia de León.
 Los Viñales, localidad del municipio de Fuensaldaña, provincia de Valladolid.

Personas 
 Maverick Viñales Ruiz (Figueras, 12 de enero de 1995), piloto de motociclismo español.
 Isaac Viñales Mares (Llansá, 6 de noviembre de 1993), piloto de motociclismo español.
 Martín Viñales, militar y político argentino.

Otros 
 Vinales (fiestas) o Vinalia, fiestas de la Antigua Roma.
 Viñales, apellido.